Halkapınar (district), een Turks district in de provincie Konya
 Halkapınar (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Halkapınar